

Jablanica  – città nella regione di Loveč

Jablanica  – città nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina

Jablanica  – frazione della città di Bisterza